Lence puede referirse a:
 Lence, aldea española de la parroquia de Marey, municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Lence, abreviatura que se emplea para indicar a la botánica española Carmen Lence como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.